Vettulenus ist der Familienname folgender Personen:

 Marcus Vettulenus Civica Barbarus, römischer Politiker und Senator 
 Sextus Vettulenus Cerialis, römischer Statthalter